Макіївська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Макіївська волость — Таганрозького округу (до 1888 року — Міуського округу) Області Війська Донського;
 Макіївська волость — Ніжинського повіту Чернігівської губернії.